Кергеле́нская капу́ста () — вид растений рода Принглея семейства Капустные с крупными, мясистыми листьями, образующими большую розетку.

Данный вид — самое распространённое травянистое растение на архипелаге Кергелен, по которому и получил своё название. Также распространена на архипелагах Крозе, Принс-Эдуард и на островах Херд и Макдональд.

Кергеленская капуста хорошо приспособлена к сильнейшим ветрам субантарктических островов Индийского океана и легко переносит заморозки даже в период цветения.

Растение съедобно, богато витамином С, поэтому потреблялась моряками проходящих кораблей как средство от цинги. Само название вида «antiscorbutica» по-латински означает «против цинги».

Название рода «Pringlea» дано в честь шотландского врача-физиолога Джона Прингла.

Первое же подробное описание дано в середине XIX века англичанином Д. Д. Гукером.

Опыляющих цветки крылатых насекомых в ареале кергеленской капусты нет, поэтому растение является самоопыляющимся.

Привезённые человеком на Кергелен кролики широко потребляют в пищу данный вид.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 О субантарктических видах капусты
 Марки с изображением Кергеленской капусты

Кергелен
Капустные
Овощи